Дональд Морис Метц (, 10 января 1916, Вилкокс, Саскачеван, Канада — 16 ноября 2007) — канадский хоккеист, правый крайний нападающийправый крайний нападающий. Провёл 7 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Торонто Мэйпл Лифс». Брат Ника Метца, также игравшего в «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера 
Дон Метц начал свою хоккейную карьеру в юниорской Хоккейной лиге Онтарио в команде «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс». В 1935—1939 годах успешно выступал за клуб «Торонто Гудиерс». В 1939 году Метц подписывает контракт с клубом «Торонто Мэйпл Лифс», в котором проведёт все семь сезонов своей карьеры в НХЛ.

«Звёздным» часом Метца стала финальная серия Кубка Стэнли 1942 года против «Детройт Ред Уингз». «Торонто» после трех матчей финала проигрывал «Ред Уингз» со счётом 3:0. Перед четвёртым матчем старший тренер «Торонто» Хэп Дей решил заменить своего лучшего нападающего Горди Дриллона на не игравшего в предыдущих матчах Метца. И этот ход принёс успех: «Лифс» выиграли четыре игры подряд и завоевали Кубок Стэнли, а Метц набрал за четыре игры 7 (4+3) очков, сделал в пятой игре хет-трик, а в шестой забил победную шайбу и стал частью этого величайшего камбэка в истории НХЛ.

Через несколько недель после завоевания Кубка Стэнли Дон Метц был призван на службу в Канадские вооружённые силы. После демобилизации в 1945 году он возвращается в состав «Торонто». Вся дальнейшая карьера Метца проходила в постоянных переездах между клубом Американской хоккейной лиги «Питтсбург Хорнетс» и «Торонто», пока в 1949 году он не решает завершить профессиональную карьеру.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (5): 1942, 1945, 1947, 1948, 1949
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1947

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Дона Метца на The Internet Hockey Database
 Биография Дона Метца на Legends of Hockey
 Профиль Дона Метца на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ